Ribjek (Mokronog - Trebelno), een plaats in de Sloveense gemeente Mokronog-Trebelno
 Ribjek (Osilnica), een plaats in de Sloveense gemeente Osilnica